() (Katalanisch für ‚Siebenhäuser‘) ist eine spanische Gemeinde der Comarca Ripollès in der Provinz Girona. Sie liegt nahe der Quelle des Flusses Ter in den Pyrenäen.

Setcases wird erstmals im Jahre 965 in einer Schenkung von Sunifred II., Graf der Cerdanya, an das Kloster Sant Pere de Camprodon erwähnt.

Die aus dem 17. Jahrhundert stammende Kirche Sant Miquel de Setcases beherbergt ein barockes Altarretabel, das dem Erzengel Michael geweiht ist. Es ist das einzige dieser Art im Tal von Camprodon, das die Kirchenzerstörungen während des Spanischen Bürgerkriegs überstanden hat.

Setcases ist ein beliebtes touristisches Ziel in der Region des Ripollès, sowohl für das Bergwandern im Gebiet Ulldeter, als auch für den Wintersport mit der Skistation Vallter.

Einzelnachweise

Weblinks 

Offizielle Website der Gemeinde (katalanisch)
Informationen der Generalitat de Catalunya zu Setcases (katalanisch)
Informationen des l'Institut d'Estadística de Catalunya (katalanisch, spanisch, okzitanisch, englisch)

Ort in Katalonien